

Geografia

Francia 
 L'Abergement-Clémenciat – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 L'Abergement-de-Cuisery – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 L'Abergement-de-Varey – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 L'Abergement-Sainte-Colombe – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 L'Abergement – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)

Pagine correlate 
Abergement – pagina di disambiguazione
Labergement – pagina di disambiguazione